Aristófanes — dramaturgo grego antigo
 Aristófanes de Bizâncio — lexicógrafo e gramático grego antigo
 Aristófanes (vigário) — oficial romano do 

Desambiguações de história